Ужанье — деревня в Усвятской волости Усвятского района Псковской области России
 Ужанье — озеро в Усвятской волости Усвятского района Псковской области России